Koho bezeichnet:
Eine Marke des Sportartikelherstellers CCM (Eishockey)
Nina Koho (* 1965), eine finnische Badmintonspielerin

Kōhō bezeichnet:
 Kōhō, eine japanische Ära